Врацов ( () — город в Чехии, на юго-востоке Моравии, района Годонин в Южноморавском крае.

Площадь — 44,50 км². Высота — 183 м. Население на начало 2021 года — 4569 человек.

История 
Первое письменное упоминание датируется 1201 годом . Создан в период правления моравских Пржемысловичей.

Примечания

Ссылки 
 Сайт г. Врацов

Города Южноморавского края